

Мікер — місто, штат Колорадо
 Мікер — місто, штат Оклахома